Mind Games (Juegos mentales en español) puede referirse a:

 Mind Games, álbum del músico británico John Lennon de 1973.
 «Mind Games», canción del músico británico John Lennon de 1973.
 Mind Games, álbum de la banda Palisades de 2015.
 Mind Games, serie de televisión de drama estadounidense de 2014.
 «Mind Games», canción de la banda de pop y rock japonés Zard de 1999.